Dit is de wereldranglijst van juli 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 juli 2007.

Mannen 07